Charlton désigne :

Patronymie 
 Alan Charlton (1948-), artiste conceptuel britannique ;
 Andrew Charlton (1907-1975), nageur australien ;
 Bobby Charlton (1937-), footballeur anglais ;
 Chris Charlton (1963-), femme politique canadienne ;
 Dave Charlton (1936-2014), pilote automobile sud-africain ;
 Devynne Charlton (1995-), athlète bahaméenne ;
 Eddie Charlton (1988-), joueur de squash anglais ;
 Eddie Charlton (1929-2004), joueur de snooker australien ;
 Jack Charlton (1935-2020), footballeur anglais ;
 Job Charlton (1614-1697), homme politique et juge anglais ;
 
 Manny Charlton (1941-2022), guitariste écossais du groupe Nazareth ;
 Maureen Charlton (1930-2007), dramaturge, poète et animatrice irlandaise ;
 Norm Charlton (1963-), lanceur de baseball américain ;
 Simon Charlton (1971-), footballeur anglais ;
 Taco Charlton (1994-), joueur américain de Football américain ;
 Thomas Charlton (c.1417-1465), homme politique anglais ;

Toponymie

Charlton, quartier de Londres dans le Borough royal de Greenwich
 Charlton est une localité d'Angleterre située dans le comté du Worcestershire

Charlton est un village australien de l'État de Victoria

Charlton et Dack, municipalité de l'Ontario
 Île Charlton, ile au Nunavut

Charlton est une ville du Massachusetts
 Charlton, une ville de l'état de New York
 Le comté de Charlton est un comté de Géorgie

Divers 
 Charlton Comics est un éditeur de comics
 Charlton Publications est une maison d'éditions
 Charlton Athletic FC, club de football de Londres
 Fusil automatique Charlton est un fusil-mitrailleur néo-zélandais (2ème guerre mondiale)

Voir aussi

Homonymie de patronyme